Juventud Socialista se puede referir a:

 Juventud Socialista Unificada de Cataluña

Juventud Socialista Brasileña
Juventud Socialista de Chile
Juventud Socialista de Cuba
Juventud Socialista del Uruguay